Wittgendorf è il nome delle seguenti località:
 Wittgendorf – comune tedesco
 Wittgendorf – frazione della città tedesca di Saalfeld/Saale